Amedeo Modigliani (Liorna, 1884 – París, 1920), pintor i escultor italià 
 Franco Modigliani (Roma, 1918 – Cambridge, 2003), economista italià nacionalitzat estatunidenc
 Giuseppe Emanuele Modigliani (Liorna, 1872 – Roma, 1947), advocat i polític socialista italià